Friday the 13th ist der Originaltitel folgender Filme:

 Freitag der 13. (1980), US-amerikanischer Horrorfilm von Sean S. Cunningham
 Freitag der 13. (2009), US-amerikanischer Horrorfilm von Marcus Nispel

Friday the 13th steht weiterhin für:

 Friday the 13th (Computerspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1986